Фредерик Джон Кислер (, имя при рождении Фридрих Якоб Кислер, ; , , Австро-Венгрия, ныне Украина — , , США) — австрийский, немецкий и американский театральный дизайнер, художник, теоретик и архитектор.

Биография 
Из еврейской семьи. Окончил Высшую техническую школу в Вене (1908—1909), там же посещал классы живописи и литографии в Академии изобразительных искусств (1910—1912), однако диплома не получил. В 1920 году кратковременно сотрудничал с архитектором Адольфом Лоосом, затем работал дизайнером театральных и художественных выставок в Вене и Берлине. В том же году женился на Стефани (Стефи) Фришер (1896–1963). В 1923 году стал членом группы De Stijl. В 1924 году организовал первый в мире показ 16-минутного фильма «Механический балет», срежиссированного Дадли Мерфи, Фернаном Леже и Маном Реем.

В 1926 году вместе с женой переехал в Нью-Йорк, где спроектировал здание Гильдии кино (1929). Сотрудничал с сюрреалистами, включая Марселя Дюшана. С 1937 по 1943 гг. был директором Laboratory for Design Correlation при архитектурном департменте в Колумбийском университете. К этому периоду относится возникновение кислеровской концепции корреализма. Разработал также несколько оригинальных проектов мебели. В 1950-е гг. много работал в жанре инсталляции. В 1957—1965 гг. совместно с Армандом Бартошем создал здание Храма книги в Иерусалиме, вызвавшее неоднозначную реакцию в Израиле в связи с тем, что оба архитектора были евреями, но не израильтянами.

Примечания

Ссылки 
 Работы Кислера на аукционе 
 Фотографии Кислера и его работ
 Кислер в Encyclopedia Britannica 
 Кислер в archINFORM

Архитекторы США
Скульпторы-абстракционисты
Сюрреалисты
Художники США
Художники XX века
Сценографы Австрии
Сценографы США